Álvaro de Luna (1390-1453), noble espagnol, connétable de Castille, Grand Maître de Santiago, exécuté le  à Valladolid par le roi Jean II de Castille.
Álvaro de Luna (1935-2018), acteur espagnol.

Voir aussi